К'яртан Свейнссон (ісл. Kjartan «Kjarri» Sveinsson; *2 січня 1978) — ісландський музикант.
 К'яртан Йохансен (фар. Kjartan Johansen; 17 квітня 1996) — фарерський гандболіст.